Brotensi – abitanti di Brotas de Macaúbas
Brotensi – abitanti di Brotas
Brotensi – abitanti di Santo Amaro das Brotas